Cha-uat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Si Thammarat, Thailanda, cu o populație de 84.227 de locuitori și o suprafață de 833,002 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 88 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Nakhon Si Thammarat